Virginia Oldoini di Castiglione, Italiaanse gravin (1837-1899), ook wel La Castiglione genoemd
Baldassare Castiglione, een Italiaanse graaf (1478-1529), auteur van Il libro del cortegiano
Giuseppe Castiglione, een Italiaanse schilder (1688-1766) aan het hof van keizer Qianlong
Castiglione (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
Vorstendom Castiglione, een land in Italië rond Castiglione delle Stiviere, 1592-1723/1773
Italiaanse gemeenten:
Castiglione delle Stiviere
Castiglione Chiavarese
Castiglione Cosentino
Castiglione Falletto
Castiglione Messer Marino
Castiglione Messer Raimondo
Castiglione Olona
Castiglione Tinella
Castiglione Torinese
Castiglione a Casauria
Castiglione d'Adda
Castiglione d'Intelvi
Castiglione d'Orcia
Castiglione dei Pepoli
Castiglione del Genovesi
Castiglione del Lago
Castiglione della Pescaia
Castiglione della Valle
Castiglione di Carovilli
Castiglione di Garfagnana
Castiglione di Ravenna
Castiglione di Sicilia
Castiglione in Teverina